Clemens, prénom allemand, équivalent de Clément en français, peut désigner :

Bienheureux chrétien 
 Clemens August von Galen (1878-1946), cardinal allemand ;

Prénom 
 Clemens Winkler (1873-1902), chimiste allemand ;
 Clemens Brentano (1778-1842), poète et littérateur allemand ;
 Clemens Krauss (1893-1954), chef d'orchestre autrichien ;
 Clemens Holzmeister (1886-1983), architecte autrichien ;
 Clemens Kapuuo (1923-1978), homme politique namibien ;
 Adolphus Clemens Good (1856-1894), missionnaire et naturaliste américain ;
 Jacob Clemens non Papa (né vers 1510 ou 1515 - mort en 1555 ou 1556), compositeur franco-flamand.

Patronyme 

 Aurelius Prudentius Clemens, dit « Prudence » (né en 348 - mort entre 405 et 410), poète latin ;
 Brian Clemens (1931-2015), scénariste et producteur britannique ;
 Guy Clemens (né en 1981), acteur néerlandais ;
 Jacques Clemens (1909-2018), prêtre catholique néerlandais ;
 James Clemens, pseudonyme de Jim Czajkowski ;
 Kurt Clemens (1925-2021), footballeur sarrois et allemand ;
 Martin Clemens (né en 1939), homme politique allemand ;
 Mathias Clemens (1915-2001), coureur cycliste luxembourgeois ;
 Paul Clemens (né en 1988), joueur de baseball américain ;
 Pierre Clemens (1913-1963), coureur cycliste luxembourgeois ;
 Pierre Clemens (né en 1970), artiste plasticien belge ;
 Roger Clemens (né en 1962), joueur de baseball américain ;
 Samuel Clemens, dit « Mark Twain » (1835-1910), écrivain américain ;
 William Clemens (1905-1980), réalisateur américain ;
 Kellen Clemens, (né en 1983), joueur de Football américain.

Autres 
 Mount Clemens, ville de l’État américain du Michigan.

Prénom masculin
Prénom allemand
Homonymie de prénom
Patronyme flamand